

Serralades 
Afghanistan i Pakistan
 Muntanyes Blanques (Safed Koh)
Austràlia
 Parc Nacional de les Muntanyes Blanques (White Mountains National Park), a Queensland
Greece
 Muntanyes Blanques (Lefka Ori), a l'illa de Creta
Estats Units
 White Mountains (Alaska)
 White Mountains (Arizona)
 White Mountains (Califòrnia) i parcialment a l'estat de Nevada
 White Mountains (New Hampshire), una serralada de muntanyes de Maine
 Bosc nacional de la Muntanya Blanca (White Mountain National Forest)

En la ficció 
 The White Mountains, la primera novel·la ins la trilogia The Tripods per John Christopher; s'inspira en els Alps.
 Les White Mountains (Middle-earth), de J.R.R. Tolkien, a la Gorja d'en Helm